Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres S, I, A, M, et U.

L'abréviation SIAMU peut faire référence à:

 Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, autrement dit l'équivalent bruxellois de la dénomination française de corps des sapeurs-pompiers.

 Soins intensif et aide médicale urgente qui est le nom donné à l'année de spécialisation () en aide médicale urgente (AMU) des études d'infirmier en Belgique.